Sparrows steht für:

 Sparrows (Band), eine kanadische Post-Hardcore-Band 
 Sparrows (Film), ein isländischer Film von Rúnar Rúnarsson aus dem Jahr 2015 
 Sparrows, Originaltitel des US-amerikanischen Films Sperlinge Gottes von William Beaudine aus dem Jahr 1926